Tiruvarur (district), een district in de Indiase staat Tamil Nadu
Tiruvarur (stad), een stad in de Indiase staat Tamil Nadu